Dörsam ist der Familienname folgender Personen:

 Adax Dörsam (* 1955), deutscher Gitarrist und Produzent
 Matthias Dörsam (* 1960), deutscher Jazz- und Studiomusiker, Komponist
 Peter Dörsam (* 1966), deutscher Kommunalpolitiker (Bündnis 90/Die Grünen, UWG Heidenau)